En Pologne :
 Ulesie, une localité dans la voïvodie de Basse-Silésie.
 Ulesie, une localité polonaise dans la voïvodie de Silésie.
 Ulesie, une localité polonaise dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.